Славотино — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Плесновской волости.

География 
Деревня находится в северной части Псковской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на правом берегу ручья Бухновский (приток реки Плюссы), на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к востоку от города Гдова, административного центра района. Абсолютная высота — 71 метр над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно коротким тёплым летом и продолжительной, как правило, снежной зимой. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −8°С, температура самого тёплого (июля) — +17,4°С. Среднегодовое количество осадков — 684 мм.
Часовой пояс

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района